Жолковский

 Жолко́вский — фамилия.
 Жо́лковский район — район в Львовской области Украины.
 Жо́лковский замок — замок в городе Жолква Львовской области Украины.